Molla Mallory ha battuto in finale Helen Wills 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Molla Mallory (Campionessa)
  May Sutton Bundy (semifinali)
  Helen Wills (finale)
  Leslie Bancroft (semifinali)

  Edith Sigourney (quarti di finale)
  Marion Jessup (quarti di finale)
  Mrs. Robert Leroy (secondo turno)
  Clare Cassel (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1922